Adent (de à et dent) peut désigner :
 en menuiserie et charpenterie, une des découpes alternées réalisées sur deux pièces en vis-à-vis afin de les solidariser (se dit de certaines entailles ou emboîtures qui se font en forme de dents, pour mieux lier et assembler des pièces de bois, ou des tenons dans des mortaises. Assemblage en adent (Dictionnaire de Trévoux)) ; 
 en mécanique, par extension, les échancrures d'une liaison baïonnette.

Voir aussi 
 Redent
 Indentation